

Суворово — місто, Варненська область

Суворово — присілок, Бабаєвський район, Вологодська область
 Суворово — селище, Гвардійський міський округ, Калінінградська область
 Суворово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область

Див. також 
 Суворове